Гульдаста Мурадова — популярная на Северном Кавказе исполнительница.

Родилась в городе Махачкала (республика Дагестан).
Обладательница гран-при республиканского детского вокального конкурса «Перепёлочка». Финалистка республиканского телевизионного реалити шоу-проекта «Денеб — новая звезда». На эстрадной сцене выступает с 2006 года. Дипломант Регионального конкурса фестиваля юмора и эстрадного искусства «Краснодар-Ялта-Транзит» в номинации «Вокальный жанр» 2007 года. Лауреат республиканской премии «Песня года 2008» и «Песня года 2009», «Народная премия 2010», «Лучшие проекты 2010 года». Обладательница множества дипломов республиканского масштаба. Участница радио-проекта «Алла ищет таланты» (радио «Алла»). Участница радио-проекта «Шаг к успеху» (Израиль). Финалистка международного фестиваля современной песни «Русский фавор 2010» в номинации «Сольное пение». Принимала участие в кастинге проекта «Фактор А» телеканала «Россия».
 
Автор и композитор некоторых своих песен. Исполнительница в разнообразных жанрах: этническая (национальная) музыка, поп, романтический шансон. Самые известные композиции в репертуаре: «Птицей стать», «Мы будем вместе», «Люблю тебя», «Отпусти», «Позови», «Я не смогу забыть», «Бойся» и другие.

Певцы и певицы России
Родившиеся в Махачкале